Арнедо:

 Арнедо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Арнедо — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.